Präfekt steht für:

 Präfekt, Leiter einer Präfektur
 Präfekt (Erziehung), Erzieher in Internaten
 Präfekt (Frankreich), Vertreter des Zentralstaates auf der Ebene der Départements
 Präfekt (Italien), höherer Verwaltungsbeamter in Italien
 Präfekt (Albanien), Vertreter der Zentralregierung auf der Ebene der zwölf Qarqe in Albanien
 Präfekt (Römisches Reich), Amtsperson im antiken Rom
 Präfekt (Kirchenmusik), Vertreter des Kantors
 Präfekt, Vertreter der Schweizer Kantonsregierung auf der Ebene der Bezirke, siehe Regierungsstatthalter
 Präfekt, leitender Geistlicher der katholischen Kirche, siehe Apostolische Präfektur
 Präfekt, Leiter vatikanischer Dikasterien, siehe Kardinalpräfekt

Siehe auch: